Na Hektarach (Bąkowa)
 Na Hektarach (Łaziska)